George McLeod est un nom pouvant désigner:

Hommes politiques
George McLeod (1836-1905), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (1884-1919), homme politique australien d'Australie-Occidentale
George McLeod (1896-1965), homme politique canadien de Colombie-Britannique
George Malcolm McLeod (né en 1946), homme politique canadien de Saskatchewan

Sportifs
 (1871-1921), joueur australien de football australien
 (1879-1959), joueur australien de football australien
 (1931-2023), joueur australien de basket-ball
 (1932-2016), joueur écossais de football

Voir aussi
George McCloud (né en 1967), joueur américain de basket-ball

McLeod, George